André Filípe Alves Monteiro, surnommé Ukra, né le  à Vila Nova de Famalicão, est un footballeur international portugais évoluant au poste d'attaquant au Rio Ave FC.

Biographie 
Formé au FC Porto, il est prêté au Varzim SC puis au SC Olhanense, afin de s'aguerrir au monde professionnel.

Lors de la saison 2009/2010, il découvre la Liga Sagres () avec Olhanense.
Revenu au FC Porto lors de la saison 2010/2011, il sera prêté lors des transferts hivernaux au SC Braga. Fin , il est prêté à Rio Ave.

Le , Ukra s'engage pour l'Al-Fateh SC.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international portugais
Joueur du SC Olhanense
Joueur du Varzim SC
Joueur du Rio Ave
Joueur du Al-Fateh SC
Joueur du PFK CSKA Sofia
Joueur du CD Santa Clara
Naissance en mars 1988
Naissance à Vila Nova de Famalicão